Karolína Plíšková era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in semifinale da Garbiñe Muguruza.

In finale Muguruza ha sconfitto Simona Halep con il punteggio di 6-1, 6-0.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Karolína Plíšková (semifinale)
  Simona Halep (finale)
  Angelique Kerber (secondo turno)
  Garbiñe Muguruza (campionessa)
  Elina Svitolina (terzo turno)
  Caroline Wozniacki (quarti di finale)
  Johanna Konta (quarti di finale)
  Svetlana Kuznecova (quarti di finale)

 Venus Williams (secondo turno)
 Agnieszka Radwańska (primo turno)
 Dominika Cibulková (terzo turno)
 Jeļena Ostapenko (primo turno)
 Kristina Mladenovic (primo turno)
 Petra Kvitová (secondo turno)
 Anastasija Sevastova (terzo turno)
 Madison Keys (terzo turno)

Wildcard 

  Océane Dodin (primo turno)
  Marija Šarapova (ritirata)

 Sloane Stephens (semifinale)

Qualificate 

  Françoise Abanda (secondo turno)
  Ashleigh Barty (terzo turno)
  Verónica Cepede Royg (primo turno)
  Camila Giorgi (terzo turno)
  Beatriz Haddad Maia (secondo turno)
  Aleksandra Krunić (secondo turno)

 Varvara Lepchenko (primo turno)
 Magda Linette (primo turno)
 Mónica Puig (primo turno)
 Aljaksandra Sasnovič (primo turno)
 Taylor Townsend (secondo turno)
 Donna Vekić (primo turno)

Lucky loser 
  Natal'ja Vichljanceva (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2017